Stati Uniti d'America
McNary – census-designated place della Contea di Apache, Arizona
McNary – villaggio della Parrocchia di Rapides, Louisiana